Aseri (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Aseri (plaats), een plaats in de voormalige gemeente Aseri